Пуентесиљас има више значења:

 Пуентесиљас (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Пуентесиљас (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пуентесиљас (Леонардо Браво), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пуентесиљас (Омитлан де Хуарез), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Пуентесиљас (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пуентесиљас (Акамбај), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Пуентесиљас (Морелос), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Пуентесиљас (Султепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Пуентесиљас (Арио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пуентесиљас (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пуентесиљас (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пуентесиљас, Пуентеситас (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пуентесиљас, Терсера Манзана де Донасијано Охеда (Зитакуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пуентесиљас, Терсера Манзана де Зиравато (Зитакуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пуентесиљас (Акахете), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пуентесиљас (Монте Ескобедо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику